Saudi Professional League (arabiska: دوري المحترفين السعودي) är den högsta divisionen i fotboll i Saudiarabien för klubblag. Den startade 1975 och har för närvarande 16 lag.

Klubbar 
Klubbarna i Saudi Professional League under säsongen 2021/2022.

 Abha
 Al-Ahli
 Al-Batin 
 Al-Ettifaq
 Al-Faisaly
 Al-Fateh
 Al-Hilal
 Al-Ittihad
 Al-Nassr
 Al-Raed
 Al-Shabab
 Al-Taawoun
 Damac
 Al-Fayha, (ny)
 Al-Hazem, (ny)
 Al-Tai, (ny)

Mästare 
 Mästare sedan 1968/1969.

Källor

Externa länkar 
 Saudi Arabia Football Federation at FIFA.com Arabisk, engelsk
 Saudi Arabia Professional League on Super.com Arabisk
 Saudi Professional League Commission Arabisk
 Saudi League Statistics Arabisk, Engelsk
 RSSSF.com - Saudi Arabia - List of Champions
 Saudi Professional League - Hailoosport.com Arabisk
 Saudi Professional League - Hailoosport.com

Fotboll i Saudiarabien
Fotbollsserier
Återkommande sportevenemang med premiär 1975